3-я гварде́йская истреби́тельная авиацио́нная Бря́нская Краснознамённая ордена Суво́рова диви́зия (3-я гв. иад) — соединение Военно-Воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА, принимавшее участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

История наименований 
 Управление ВВС 31-й армии;
 210-я истребительная авиационная дивизия;
 3-я гвардейская истребительная авиационная дивизия;
 3-я гвардейская истребительная авиационная Брянская дивизия;
 3-я гвардейская истребительная авиационная Брянская Краснознаменная дивизия;
 3-я гвардейская истребительная авиационная Брянская Краснознаменная ордена Суворова дивизия;
 3-я гвардейская истребительная авиационная Брянская Краснознаменная ордена Суворова дивизия ПВО;
 98-я гвардейская истребительная авиационная Брянская Краснознаменная ордена Суворова дивизия ПВО;
 Войсковая часть (Полевая почта) 64339.

Создание дивизии 
3-я гвардейская истребительная авиационная дивизия создана 21 марта 1943 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм переименованием 210-й истребительной авиационной дивизии на основании Приказа НКО СССР

Переименование дивизии 
3-я гвардейская Брянская Краснознаменная ордена Суворова истребительная авиационная дивизия 20 февраля 1949 года переименована в 98-ю гвардейскую Брянскую Краснознаменную ордена Суворова истребительную авиационную дивизию

Расформирование дивизии 
98-я гвардейская истребительная авиационная Брянская Краснознаменная ордена Суворова дивизия ПВО в мае 1960 года была расформирована, 78-й истребительный авиационный корпус ПВО был переформирован в 7-й корпус ПВО, части дивизии вошли в состав вновь сформированного корпуса за исключением 176-го гвардейского иап (расформирован).

В действующей армии 
 с 14 июня 1942 года по 31 октября 1942 года (как 210-я иад), всего — 139 дней
 с 06 декабря 1942 года по 21 марта 1943 года (как 210-я иад), всего — 105 дней
 с 21 марта 1943 года по 2 апреля 1943 года, всего 13 дней
 с 9 мая 1943 года по 6 октября 1943 года, всего 151 день
 с 28 октября 1944 года по 2 апреля 1944 года, всего 161 день
 с 10 июня 1944 года по 9 мая 1945 года, всего 324 дня
Итого: 893 дня

Командиры дивизии

В составе объединений

Части и отдельные подразделения дивизии

Участие в операциях и битвах 
 Курская битва:
 Орловская операция «Кутузов» — с 12 июля 1943 года по 18 августа 1943 года.
 Брянская операция — с 17 августа 1943 года по 3 октября 1943 года.
 Городокская операция — с 13 декабря 1943 года по 31 декабря 1943 года.
 Белорусская наступательная операция «Багратион»:
 Витебско-Оршанская операция — с 23 июня 1944 года по 28 июня 1944 года.
 Минская операция — с 29 июня 1944 года по 4 июля 1944 года.
 Шяуляйская операция — с 5 июля 1944 года по 31 июля 1944 года.
 Прибалтийская операция:
 Рижская операция — с 14 сентября 1944 года по 22 октября 1944 года.
 Мемельская операция — с 5 октября 1944 года по 22 октября 1944 года.
 Восточно-Прусская операция — с 13 января 1945 года по 25 апреля 1945 года.
 Берлинская стратегическая наступательная операция — с 16 апреля 1945 года по 8 мая 1945 года.

Присвоение звание гвардейского 
160-й истребительный авиационный полк 14 апреля 1944 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм переименован в 137-й гвардейский истребительный авиационный полк на основании Приказа НКО СССР

Почётные наименования 
 3-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 17 сентября 1943 года присвоено почетное наименование «Брянская»
 32-му гвардейскому ордена Ленина истребительному авиационному полку присвоено почетное наименование «Виленский»
 63-му гвардейскому истребительному авиационному полку присвоено почетное наименование «Виленский»
 137-му гвардейскому Краснознамённому истребительному авиационному полку присвоено почетное наименование «Минский»

Награды 

 3-я гвардейская Брянская истребительная авиационная дивизия Указом Президиума Верховного Совета СССР награждена орденом Красного Знамени.
 3-я гвардейская истребительная авиационная Брянская Краснознаменная дивизия за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками, за овладение городом Иелгава (Митава) и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 августа 1944 года награждена орденом Суворова II степени.
 32-й гвардейский истребительный авиационный Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1943 года полк награждён орденом «Ленина»
 32-й гвардейский Виленский ордена Ленина истребительный авиационный полк Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 октября 1944 года награждён орденом «Кутузова III степени»
 63-й гвардейский Виленский истребительный авиационный полк Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 октября 1944 года награждён орденом «Кутузова III степени»
 137-й гвардейский истребительный авиационный полк Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 июля 1944 года награждён орденом «Боевого Красного Знамени»
 137-й гвардейский Минский Краснознаменный истребительный авиационный полк Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 октября 1944 года награждён орденом «Суворова III степени»

Благодарности Верховного Главнокомандующего 
 За овладение городом Лида.
 За овладение городом Елгава (Митава).
 За прорыв обороны противника северо-западнее и юго-западнее города Шяуляй.

Герои Советского Союза 
  Березуцкий Иван Михайлович, гвардии майор, штурман 63-го гвардейского истребительного авиационного полка 3-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 1-го гвардейского истребительного авиационного корпуса 3-й воздушной армии Указом Президиума Верховного Совета СССР 23 февраля 1945 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 5335.
  Воронько Александр Григорьевич, гвардии майор, командир эскадрильи 63-го гвардейского истребительного авиационного полка 3-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 1-го гвардейского истребительного авиационного корпуса 3-й воздушной армии Указом Президиума Верховного Совета СССР 23 февраля 1945 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 7598.
  Иванов Николай Павлович, гвардии подполковник, командир 63-го гвардейского истребительного авиационного полка 3-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 1-го гвардейского истребительного авиационного корпуса 15-й воздушной армии Указом Президиума Верховного Совета СССР 2 сентября 1943 года удостоен звания Герой Советского Союза. Посмертно.
  Луцкий Владимир Александрович, гвардии капитан, командир эскадрильи 32-го гвардейского истребительного авиационного полка 3-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 1-го гвардейского истребительного авиационного корпуса 15-й воздушной армии Указом Президиума Верховного Совета СССР 24 августа 1943 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 1759.
  Макаров Аркадий Сергеевич, гвардии старший лейтенант, командир звена 32-го гвардейского истребительного авиационного полка 3-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 1-го гвардейского истребительного авиационного корпуса 15-й воздушной армии Указом Президиума Верховного Совета СССР 28 сентября 1943 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 1760.
  Маресьев Алексей Петрович, гвардии старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 63-го гвардейского истребительного авиационного полка 3-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 1-го гвардейского истребительного авиационного корпуса 15-й воздушной армии Указом Президиума Верховного Совета СССР 24 августа 1943 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 1102.
  Марков Алексей Иванович, гвардии старший лейтенант, командир звена 32-го гвардейского истребительного авиационного полка 3-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 1-го гвардейского истребительного авиационного корпуса 3-й воздушной армии Указом Президиума Верховного Совета СССР 23 февраля 1945 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 5338.
  Михайлов Евгений Витальевич, гвардии лейтенант, старший летчик 32-го гвардейского истребительного авиационного полка 3-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 1-го гвардейского истребительного авиационного корпуса 3-й воздушной армии Указом Президиума Верховного Совета СССР 26 октября 1944 года удостоен звания Герой Советского Союза. Посмертно.
  Пашкевич Алексей Васильевич, гвардии старший лейтенант, командир эскадрильи 63-го гвардейского истребительного авиационного полка 3-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 1-го гвардейского истребительного авиационного корпуса 3-й воздушной армии Указом Президиума Верховного Совета СССР 23 февраля 1945 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 5320
  Фёдоров Александр Яковлевич, гвардии старший лейтенант, командир звена 32-го гвардейского истребительного авиационного полка 3-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 1-го гвардейского истребительного авиационного корпуса 15-й воздушной армии Указом Президиума Верховного Совета СССР 24 августа 1943 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 1702.
  Числов Александр Михайлович, гвардии капитан, командир эскадрильи 63-го гвардейского истребительного авиационного полка 3-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 1-го гвардейского истребительного авиационного корпуса 15-й воздушной армии Указом Президиума Верховного Совета СССР 24 августа 1943 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 1116.
  Шишкин Александр Павлович, гвардии капитан, заместитель командира эскадрильи 32-го гвардейского истребительного авиационного полка 3-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 1-го гвардейского истребительного авиационного корпуса 15-й воздушной армии Указом Президиума Верховного Совета СССР 28 сентября 1943 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 1762.

Базирование 
 Эггерсдорф, Германия, 05.1945 — 07.1945;
 Людвигслюст, Германия, 07.1945 — 12.1945;
 Пренцлау, Германия, 12.1945 — 08.1946;
 Виттшток, Германия, 08.1946 — 1947;
 Фалькенберг, Германия, 1947 — 09.1948;
 Брянск, Брянская область, 09.1948 — 05.1960.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Советская авиация в Отечественной войне
 Герои Второй Мировой 
 Боевой состав ВВС
 98-я гвардейская истребительная Брянская Краснознаменная ордена Суворова авиационная дивизия ПВО 
 Авиаторы Второй мировой войны 
 «Освобождение городов: Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941—1945» / М. Л. Дударенко, Ю. Г. Перечнев, В. Т. Елисеев и др. — М.: Воениздат, 1985. — 598 с. Электронная версия 

Истребительные авиационные дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Гвардейские дивизии СССР
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Участники Курской битвы
Участники Орловской операции
Участники Брянской операции
Участники Городокской операции
Участники Белорусской операции (1944)
Участники Витебско-Оршанской операции
Участники Минской операции‎
Участники Шяуляйской операции
Участники Рижской операции (1944)
Участники Прибалтийской операции (1944)
Участники Мемельской операции
Участники Восточно-Прусской операции (1945)
Воинские части и формирования — участники Берлинской битвы
Воинские части и формирования, расформированные в 1960 году